Бруксвилл () — топоним США.

Топоним США 
  — город в Кентукки.
  — городок в Миссисипи.
  — городок в Мэне.
  — городок в Оклахоме.
  — город во Флориде.
 .

См. также 
 Бруквилл
 Брукстон
 
 Брукс